Етрен може да се односи на:

 Етрен (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Етрен (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Етрен (Север), насељено место у Француској, у департману Север